Plaschka ist der Familienname folgender Personen:

 Katia Plaschka, deutsche Koloratursopranistin 
 Oliver Plaschka (* 1975), deutscher Fantasyautor
 Richard Georg Plaschka (1925–2001), österreichischer Historiker

Siehe auch:
 Blaschka